Гранд Ајл има више значења:
 Округ Гранд Ајл (Вермонт)
 Гранд Ајл (Луизијана)